Соболевщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Соболевщина — деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Соболевщина — деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.